Bitka pri Visu se lahko nanaša na:
 pomorsko bitko 13. marca 1811, kjer je med Napoleonskimi vojnami prišlo do spopada med britanskim na eni ter znatno večjim francoskim in beneškim ladjevjem na drugi strani; bitka se je končala z odločilno britansko zmago.
 pomorsko bitko 20. julija 1866, ko je številčnejše italijansko ladjevje poskušalo zavzeti otok Vis, del avstrijskega cesarstva; bitka se je pod poveljstvom Wilhelma von Tegetthoffa končala z avstrijsko zmago.